Daschkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Romanowna Woronzowa-Daschkowa (1743–1810), russische Gelehrte
 Polina Daschkowa (* 1960), russische Schriftstellerin

siehe auch
Daschkow